Sathytes  — род коротконадкрылых жуков из подсемейства Pselaphinae.

Распространение 
Южная и Юго-Восточная Азия, Афротропика.

Описание 
Мелкие коротконадкрылые жуки красновато-коричневого цвета. Длина тела от 1,3 до 3,6 мм. Глаза выпуклые. Булава усиков самцов 3-члениковая (самые крупные членики 9 и 11-й).
Род был впервые описан в 1880 году английским энтомологами Джоном Обадия Вествудом (John Obadiah Westwood; 1805—1893).

Систематика 
Род включает более 30 видов и включён в подсемейство Pselaphinae. Синоним: Batoxylina (Афротропика).

  — Индия
  (Batoxylina) — Вьетнам
  — Индонезия (Суматра)
  — Юньнань
  — Непал
  — Юньнань
  — Непал
  (Batoxyla) — Индия
  — Непал
  — Непал
  — Непал
  — Фуцзянь
  — Шэньси
  — Чжэцзян
  — Тибет (Сицзан)
  — Непал
  — Индия
  — Индонезия (Ява)
  — Чжэцзян
  — Юньнань
  — Борнео (Саравак)
  — Юньнань
  — Суматра
  — Малайзия
  — Сычуань
  — Индия
  — Юньнань
  — Юньнань
  — Юньнань
  — Непал
  — Малайзия
  — Фуцзянь
  — Юньнань

Примечания

Литература 

 
 Löbl I. 1979. Révision du genre Sathytes Westwood(Coleoptera, Pselaphidae). Rev Suisse Zool. 86(1):285-307.
 Newton A. F., Chandler D. S. 1989. World catalog of the genera of Pselaphidae (Coleoptera). Fieldiana:Zool (New Ser).53:iv + 1-93.

Ссылки 
 
 
 

Ощупники
Роды жесткокрылых